Фартусов — русская фамилия. Известные носители:

 Фартусов, Виктор Доримедонтович (1840—?) — российский иконописец, прадед Фартусова Ф. А.
 Фартусов, Фёдор Алексеевич (1926—1994) — советский режиссёр, правнук Фартусова В. Д.